Aigueperse ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Aigueperse (Puy-de-Dôme)
 Aigueperse (Rhône)

Aigueperse ist der Name  von:

 Kanton Aigueperse, französischer Wahlkreis im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Château d'Aigueperse, in der französischen Gemeinde Saint-Paul (Haute-Vienne)

Aigueperse ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Jean Baptiste d'Aigueperse, französischer Gelehrter und Archäologe (1787–1861)
 Henri Aigueperse, französischer Gewerkschaftssekretär um 1952 
 Mathilde Aigueperse (1854–1924), französischer Romanautor
 Pierre-Dominique Aigueperse (* 1946), französischer General